Кафе де Флор — кав'ярня, розташована на розі Бульвару Сен-Жермен і вулиці Сен-Бенуа в VI округ Парижа.
 Кафе де Флор — художній фільм режисера Жан-Марка Валле.